Just for One Day (Heroes), chanson du DJ français David Guetta (2003)
 Just for One Day, film documentaire éthiopien (2008)